Anna von Böhmen ist der Name folgender Personen:

 Anna von Böhmen (1366–1394), Tochter des römisch-deutschen Kaisers Karls IV. und erste Königsgemahlin Richards II. von England
 Anna von Böhmen († 1265) (1201/1204–1265), Herzogin von Schlesien
 Anna von Böhmen (Österreich) (1319/1323–1338/1340), durch Heirat mit Otto dem Fröhlichen Herzogin von Österreich, Steiermark und Kärnten
 Anna Přemyslovna (1290–1313), Königin von Böhmen
 Anna von Böhmen und Ungarn (1503–1547), Erbin von Böhmen und Ungarn und römisch-deutsche Königin